1408 может означать:
 1408 — натуральное число между 1407 и 1409.
 1408 год — високосный год, начинавшийся в воскресенье.
 1408 — рассказ Стивена Кинга.
 1408 — фильм по одноимённому рассказу Стивена Кинга (2007).